Ки́рово-Чепе́цкий райо́н — административно-территориальная единица (район) в центре Кировской области России. В границах района в рамках организации местного самоуправления существует муниципальный район. 

Административный центр — город Кирово-Чепецк (в состав района не входит).

Образован 23 февраля 1960 года, когда указом Президиума Верховного Совета РСФСР районный центр Нововятского района Кировской области был перенесён из города Нововятска в город Кирово-Чепецк, а район переименован в Кирово-Чепецкий.

География 
Площадь — 2227 км² (по другой оценке — 2480). Основные реки — Вятка, Просница, Чепца.

Район расположен в конце верхнего плёса реки Вятки, которая протекает по району, образуя значительную излучину на севере и принимая у границ района самый большой из своих притоков — Чепцу. Выгодное географическое положение на пути между Москвой, Уралом и Сибирью содействовало большему, по сравнению с другими частями края, экономическому развитию. Позднейшее железнодорожное строительство, создавшее узел рельсовых путей, идущих в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Котлас и на Урал, закрепило его выгодное положение.

Почвы района — подзолистые супеси, пески и лёгкие суглинки. Из полезных ископаемых — значительное количество торфа, кварцевые пески, минеральные краски (охра, вивианит и др.), кирпичная глина, гравий, бутовый камень, известняк. Сельское хозяйство характеризуется значительными посевами картофеля, овощей и кормовых культур, развитым молочным скотоводством и свиноводством.

История 
Территория Кирово-Чепецкого района начала заселяться русскими, точнее — древнерусским населением ещё в XII веке. К этому времени (XII—XV века) относятся археологические памятники, открытые на территории района — Кривоборское городище и Усть-Чепецкий могильник. Территория района с этих времён входила в состав Вятской земли, а позже — Вятской губернии.

Территория, на которой был образован район, с XVIII века входила в состав Вятского уезда. К началу XX века в уезде было 22 волости, в 1924 году они были укрупнены до семи: Вожгальская, Вятская, Загарская, Кумёнская, Просницкая, Селезеневская, Якимовагинская. В Просницкую укрупнённую волость вошли бывшие Просницкая, Чепецкая и Поломская волости, включавшие 28 населённых пунктов (из которых в 23 проживало свыше 20 человек). Её центром стало село Александровское. Согласно переписи населения 1926 года самыми крупными являлись село Усть-Чепца (741 человек) и деревня Малый Конып (52 человека). Были образованы 18 сельсоветов. В 1929 году при создании Вятского округа Нижегородского края были образованы Вятский и Просницкий районы, центром Просницкого стала железнодорожная станция Просница.

При переименовании города Вятки в Киров 5 декабря 1934 года Вятский район был переименован в Кировский.

В годы Великой Отечественной войны, в связи с эвакуацией в областной центр оборонных предприятий из западных районов страны, в сёла района были переведены 10 областных учреждений и организаций. В село Пасегово переехали партийные и советские органы Кировского района, село стало его временным центром.

В 1955 году рабочий посёлок Кирово-Чепецкий получил статус города (Кирово-Чепецк), а рабочие посёлки Вятский и Лесозаводский преобразованы в город Нововятск. Кирово-Чепецк и Нововятск являлись городами районного подчинения, первый — в составе Просницкого, второй — Кировского районов.

С 30 сентября 1958 года центр Кировского района был перенесён из города Кирова в город Нововятск, район переименован в Нововятский.

14 ноября 1959 года был упразднён Просницкий район, его территория передана в состав Зуевского и (большая часть) Нововятского районов.

23 февраля 1960 года районный центр из города Нововятска был перенесён в Кирово-Чепецк, район переименован в Кирово-Чепецкий. В феврале 1963 года территория Кирово-Чепецкого района вошла в состав Кумёнского и Оричевского районов. 12 января 1965 года Кирово-Чепецкий район был вновь создан в прежних границах.

В 1961 году город Кирово-Чепецк был отнесён к категории городов областного подчинения. В 1963 году Кирово-Чепецкий район был ликвидирован с включением территории в состав Куменского и Оричевского районов. Однако через два года решение было отменено и район восстановлен в прежних границах.

1 ноября 1989 года из состава района в подчинение города Кирова был передан город Нововятск с образованием Нововятского района города Кирова. В 1994 году в административное подчинение города Кирова были переданы Бахтинский и Русский сельские округа. В 2000 году посёлок Радужный включён в состав Нововятского района города Кирова.

Население

Административно-муниципальное устройство 
Район как административно-территориальная единица области делится на 13 сельских округов.

В рамках организации местного самоуправления в границах района и сельских округов в конце 2004 года были созданы муниципальные образования: муниципальный район и 13 сельских поселений в его составе:
 Бурмакинское сельское поселение,
 Коныпское сельское поселение,
 Кстининское сельское поселение,
 Мокрецовское сельское поселение,
 Пасеговское сельское поселение,
 Поломское сельское поселение,
 Просницкое сельское поселение,
 Селезеневское сельское поселение,
 Фатеевское сельское поселение,
 Федяковское сельское поселение,
 Филипповское сельское поселение,
 Чепецкое сельское поселение,
 Чувашевское сельское поселение.

Населённые пункты 
В Кирово-Чепецкий район входят 234 населённых пункта (все — сельские).

Упразднённые населённые пункты
В 2022 году упразднена деревня Ситники.

Главы района 
 Председатели райисполкома
 Лазарев Иван Тимофеевич, сентябрь 1961 – декабрь 1962
 Симачков Алексей Гаврилович, январь 1965 – ноябрь 1966
 Арасланов Адгам Шагбанович, январь 1967 – декабрь 1976
 Ситников Алексей Васильевич, декабрь 1976 – март 1986
 Михеев Михаил Александрович, март 1986 – декабрь 1991

 Главы администрации (главы муниципального района)
 Елькин Сергей Васильевич — глава администрации Кирово-Чепецкого района с 2011 до 2016 года, глава муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район — с 2016 года.

Транспорт 
Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Кирово-Чепецкого района — 419,5 км, однако удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием равен 64 %. По территории района проходят дороги круглогодичного использования с интенсивностью движения более 200 единиц в сутки, соединяющие областной центр с другими муниципальными образованиями (108,6 км) и регионами: Вятские Поляны — Казань; Советск; Зуевка — Фалёнки — Пермь; Оричи. На территории Кирово-Чепецкого района ежедневно осуществляется пригородное автобусное сообщение с автовокзала в городе Кирово-Чепецке.

По территории 8 сельских поселений из 13 проходит Горьковская железная дорога, предоставляющая возможность железнодорожного сообщения, как в западном, так и восточном направлении. Наиболее крупная железнодорожная станция находится в Проснице.

Достопримечательности 
 Орловское озеро.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Район на сайте Муниципальные образования Кировской области.
 Сведения на сайте областной администрации.
 Главы поселений Кировской области.
 Сайт города Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района.
 Достопримечательности Кирово-Чепецкого района.